Aeroporto di Osaka-Kansai – principale aeroporto di Osaka a 40 km a sud della città
 Aeroporto di Osaka-Itami – aeroporto secondario utilizzato per voli domestici a 50 km a sud di Osaka